Ждамировка — село в Грачёвском районе Оренбургской области, входит в состав Петрохерсонецкого сельсовета.

География 
Находится на левом берегу реки Боровка расстоянии примерно 12 километров по прямой на север-северо-восток от районного центра села Грачёвка.

История 
Село образовалась в 1865—1870 годы. Названа по фамилии помещика. Владельцем земли в своё время был прапорщик Николай Ждамиров. Жители — переселенцы с Украины. В 1900 было 63 двора и 337 жителей. В советское время работал колхоз «Красногорский».

Население 
Население составляло 154 человека (78 % русские) по переписи 2002 года, 102 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Грачёвского района (Оренбургская область)